Englebright ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Lane Englebright (1884–1943), US-amerikanischer Politiker
 William F. Englebright (1855–1915), US-amerikanischer Politiker